Патріарх Київський — історичний титул предстоятеля Української православної церкви.

Патріарх всієї України 

 Українська автокефальна православна церква (1942–1944)

 Діонісій (Валединський) 1944 р.

Патріарх Київський 
 Українська православна церква в діаспорі

 Мстислав (Скрипник), 1969–1990

Патріарх Київський і всієї України 

 Українська автокефальна православна церква (1990–2018)

 Мстислав (Скрипник), 1990–1993
 Димитрій (Ярема), 1993–2000
 Мефодій (Кудряков), 2000-2015
 Макарій (Малетич), 2015-2018

Патріарх Київський і всієї Руси-України 

 Українська православна церква — Київський патріархат

 Мстислав (Скрипник), 1990–1993
 Володимир (Романюк), 1993–1995
 Філарет (Денисенко), 1995–дотепер

Див. також 
 Митрополит Київський
 Список митрополитів Київських

Примітки

Джерела та література 
 Історія Церкви в Україні о. Юрій Федорів. Рік видання: 2007. Видавництво: Свічадо
 Історія автокефалії в Україні.
 Назарко І., «Київські і Галицькі митрополити», м. Торонто (Канада), 1962 р.

Українські патріархи
Православ'я в Україні
Патріархів
Списки православних
Списки патріархів